Red Ball Express peut faire référence à :
 Red Ball Express, système de convoyage routier mis en œuvre par les forces alliées après le débarquement en Normandie
 Les Conducteurs du diable (Red Ball Express), film de Budd Boetticher (1952), qui s'inspire du vrai Red Ball Express

Homonymie